Juegos Olímpicos de 1992 pueden referirse a:

 Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, XXV Juegos Olímpicos de Verano.
 Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992, IX Juegos Paralímpicos de Verano.
 Juegos Olímpicos de Albertville 1992, XVI Juegos Olímpicos de Invierno.